Битва за Багдад (1258)
 Битва за Багдад (1917)